Спас-Де́менский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Калужской области России. 

Административный центр — город Спас-Деменск.

География 
Спас-Деменский район находится на западе Калужской области. Площадь района — 1380 км2 . Граничит с Барятинским, Кировским, Куйбышевским районами Калужской области, на северо-западе — со Смоленской областью.
Район расположен на Смоленско-Московской возвышенности, в составе которой выделяется Спас-Деменская гряда. Высшая точка гряды — Зайцева гора (279 метров над уровнем моря). Моренное происхождение гряды предопределяет холмисто-равнинный характер рельефа.
Основные реки — Демина, Снопот, Болва (исток расположен близ деревни Болва, недалеко от города Спас-Деменск), Малая Ворона (в районе д. Пустая). Большая часть рек берёт своё начало в верховых болотах. По территории района проходит водораздел Волги и Днепра. Спас-Деменский район сильно заболочен (5 % территории приходится на долю болот). Как следствие, имеются большие запасы торфа, которые составляют 93,6 тыс. м³. Около деревень Слободы и Чипляева обнаружены запасы бурого угля.

Климат умеренно континентальный. Максимальное количество осадков приходится на летние месяцы, минимальное — на зимние.

История 
Спас-Деменский район был образован в 1929 году на основе Спас-Деменского уезда. Сначала район входил в состав Сухиничского округа, после упразднения которого в 1930 году перешёл в прямое подчинение Западной области. В 1937 году Западная область была упразднена и район вошёл в состав новообразованной Смоленской области.

В период Великой Отечественной войны в начале октября 1941 года здесь шли тяжёлые оборонительные бои частей Красной Армии против наступающих превосходящих сил Вермахта, в ходе немецкой операции «Тайфун». С 4 октября фашистами был оккупирован Спас-Деменск. С 7—20 августа 1943 прошла Спас-Деменская операция. Наступление войск Западного фронта проводилось с целью разгрома спас-деменской группировки немецких войск и создания условий для последующего наступления на Рославль.

Во время Великой Отечественной войны в Спас-Деменском районе оккупанты устроили несколько лагерей для советских военнопленных и гражданского населения. В частности, у деревни Куземки находилось два лагеря военнопленных, у деревни Добрица — лагерь для гражданского населения (рабочий), у деревни Слепцы (ныне не сущ.) — рабочая колония для гражданского населения, у деревни Александрово (ныне не сущ.) — Спас-деменский лагерь (так в документе), у деревни Максимово — рабочая колония для гражданского населения.

За время оккупации и в результате боёв полностью разрушено и сожжено 2002 жилых дома, в том числе в районном центре  уничтожено коммунальных домов — 62, частновладельческих — 185, сожжены — 57 деревень.

В 1944 году была образована Калужская область и Спас-Деменский район вместе с рядом других был передан в её состав.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Спас-Деменск) проживают  % населения района.

Административное деление 
Спас-Деменский район как административно-территориальная единица включает 13 административно-территориальных единиц: 1 город, 5 сёл, 6 деревень и 1 хутор, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 13 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 12 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Спас-Деменском районе 129 населённых пунктов.

Транспорт 
Через район проходят железные дороги Сухиничи — Смоленск и Вязьма — Киров, а также автотрасса Москва — Рославль («Варшавское шоссе»)

Культура 
На территории села Лазинки находится агробиостация «Лазинки», постоянная база летних полевых практик факультета экологии и естественных наук МГГУ им. Шолохова и осенней школы экологической журналистики «Глобальная деревня», проводимой с 2011 года совместно факультетом журналистики и факультетом экологии и естественных наук МГГУ.

В 1746 году, близ деревни Лазинки, был построен храм во имя пророка Илии, который сгорел во время Великой Отечественной войны. В 2000-х была построена небольшая часовня Ильи-пророка, созданная усилиями местных жителей и студентов МГГУ им. Шолохова.

Известные уроженцы 
 Агеенков, Филипп Андреевич (1909—1946) — генерал-майор.
 Буравлёв, Евгений Сергеевич (27.9.1921—15.9.1974) — русский поэт, прозаик, член Союза писателей РСФСР.
 Марещенков, Пётр Григорьевич (род. 12.5.1935) — Герой Социалистического Труда.

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации МР «Спас-Деменский район»
 Сведения на сайте областной администрации
 Общие сведения, экономика
 История г. Спас-Деменск и района

Примечания